Loin de la foule déchaînée est un roman de Thomas Hardy publié en 1874.

Il a été adapté au cinéma :
 Loin de la foule déchaînée (Far from the Madding Crowd), film britannique de John Schlesinger sorti en 1967 ;
 Loin de la foule déchaînée (Far from the Madding Crowd), film américano-britannique de Thomas Vinterberg sorti en 2015.